Бороздин — русская фамилия; женская форма .

Известные носители

А 
 
 Бороздин, Алексей Иванович (1937—2021) — российский педагог-новатор.
 Бороздин, Андрей Михайлович (1765—1838) — генерал-лейтенант, сенатор, таврический губернатор; отец Марии Бороздиной.
Бороздин, Артемий Сергеевич (1998— ...) — российский художник, заслуженный художник Нижнего Тагила, любящий муж, боярин и просто барбер

В 
 
 Бороздин, Владимир Матвеевич (1783—1865) — генерал-майор, участник войн против Наполеона.

Г 
 Бороздин, Георгий Александрович (1835 — после 1905) — русский генерал-лейтенант от кавалерии, участник русско-турецкой войны (1877—1878).
 Бороздин, Григорий Никитич (?—1480) — воевода, боярин.

И 
 Бороздин, Иван Борисович (?—1502) — боярин.
 Бороздин, Иван Петрович (1878—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Бороздин, Игорь Юрьевич (род. 1988) — российский футболист.
 Бороздин, Илья Николаевич (1883—1959) — российский историк-востоковед.

К 
 Бороздин, Константин Матвеевич (1781—1848) — русский историк и археолог, тайный советник, сенатор.

Л 
 Бороздин, Лев Андреевич (1801—после 1871) — надворный советник, майор, предводитель дворянства Чигиринского уезда.

М 
 Бороздин, Матвей Корнилович (1753—1817) — тайный советник, сенатор, младший сын генерал-аншефа К. Б. Бороздина.
 Бороздин, Михаил Михайлович (1767—1837) — российский генерал-лейтенант.

Н, О, П, С 
 Бороздин, Николай Михайлович (1777—1830) — российский генерал от кавалерии, генерал-адъютант.
 Бороздин, Олег Александрович (1929—2016) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации.
 Бороздин, Пётр Борисович (?—1504) — русский военачальник, боярин.
 Бороздин, Сергей Владимирович (род. 1953) — российский дипломат.



Составные фамилии 
 Кастальский-Бороздин, Александр Кириллович (в монашестве Алипий; род. 1952) — архимандрит Русской православной церкви, насельник Троице-Сергиевой лавры.
 Бороздина-Козьмина, Тамара Николаевна (1889—1959) — советский историк.
 Музиль-Бороздина, Варвара Петровна (урождённая Пино́; 1853—1927) — русская актриса, представитель династии Бороздиных—Музилей—Рыжовых.

См. также 
 Бороздины — русский дворянский род.
 Бороздины — Музили — Рыжовы — актёрская династия.
 Музиль-Бороздина — двойная фамилия.
 Бороздиновский